Všehrdy (okres Chomutov), een Tsjechische gemeente in de regio Ústí nad Labem, en maakt deel uit van het district Chomutov
 Všehrdy (okres Plzeň-sever), een Tsjechische gemeente in de regio Pilsen, en maakt deel uit van het district Plzeň-sever